Das Á Bloc CT ist ein niederländisches Radsportteam mit Sitz in Egmond-Binnen.

Die Mannschaft wurde 2014 gegründet und nimmt als Continental Team an den UCI Continental Circuits teil. Manager ist Paul Tabak, der von den Sportlichen Leitern Hugo Gootjes, Raymond Rol, Jan Schellevis, Leander Schreurs und Jody Tesselaar unterstützt wird.

Saison 2020

Nationale Straßen-Radsportmeister

Saison 2019

Erfolge in der UCI Asia Tour

Erfolge in der UCI Asia Tour

Erfolge in der UCI Europe Tour

Saison 2018

Erfolge in der UCI Asia Tour

Erfolge in der UCI Europe Tour

Saison 2017

Erfolge in der UCI Asia Tour

Platzierungen in UCI-Ranglisten 
UCI Africa Tour

UCI Asia Tour

UCI Europe Tour

UCI Oceania Tour

UCI-Weltrangliste

Siehe auch 
 Parkhotel Valkenburg Continental Cycling Team/Saison 2016
 Parkhotel Valkenburg Continental Cycling Team/Saison 2015
 Parkhotel Valkenburg Continental Cycling Team/Saison 2014

Weblinks 
 Offizielle Website
 

UCI Continental Team
Radsportteam in den Niederlanden
Sport (Bergen, Noord-Holland)